Премия Беатрис Тинслей () — награда Американского астрономического общества за выдающийся вклад в астрономию или астрофизику, носящий особенно инновационный характер. Названа в честь космолога и астронома Беатрис Тинслей. Премия присуждается один раз в два года и не имеет ограничений по месту жительства или гражданству кандидатов.

Лауреаты премии Беатрис Тинслей

Примечания   

Награды Американского астрономического общества
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1986 году
Награды по алфавиту